Maaskade (Cuijk)
 Maaskade (Rotterdam)
 Maaskade (Venlo)